Metropolitan kan referere til:

Mennesker
 Metropolit eller ærkebiskop, gejstlig person i den ortodokse kirke
 Metropolitan Division, en division i National Hockey League
 Metropolitan Police Service, politikorpset i Storlondon, England

I geografi
 Metropol, en storby
 Metropolområde, en region bestående af en tætbefolket bykerne og de mindrebefolkede omgivelser
 Metropolitan borough, lokaladministrative distrikter i England
 Metropolitan county, lokaladministration på amtsniveau i England

Navngivne steder
 Metropolitan Museum of Art, i New York
 The Metropolitan Opera, i New York
 Metropol-Frankrig, den del af Frankrig beliggende i Europe

Erhverv
 Metro Cammell, "Metropolitan Cammell Carriage and Wagon Company"
 Metropolitan-Vickers, en britisk elektroteknikvirksomhed
 Metropolitan Stores, en tidligere canadisk butikskæde

Transport

Transportsystemer
 Metropolitan line, en London Underground-bane
 Convair CV-440 Metropolitan – et 2-motors propeldrevet passagerfly fra USA (1955)
 Metropolitan (tog), en tidligere tysk luksushøjhastighedstogforbindelse mellem Køln og Hamborg
 Métro de Paris, et metrosystem i Paris, Frankrig
 Moskvas metro (rus. Московский метрополитен), et metrosystem i Moskva, Rusland

Køretøjer
 Nash Metropolitan, en bil
 Metropolitan Special, et navngivet tog på Baltimore and Ohio Railroad
 Scania Metropolitan, dobbeltdækkerbus

Uddannelsessteder
 Metropolitanskolen, København
 Leeds Metropolitan University, Storbritannien
 London Metropolitan University, Storbritannien
 Metropolitan State University of Denver, USA
 Metropolitan Community College, USA
 Metropolitan State University, i Saint Paul, Minnesota
 Manchester Metropolitan University, Storbritannien
 Swansea Metropolitan University, Storbritannien
 Tokyo Metropolitan University, Japan

Medier og underholdning

Journalistisk og literatur
 Metropolitan (roman), en science-fiction-roman af Walter Jon Williams
 The Metropolitan (avis), college-avis fra Metropolitan State University of Denver
 Seattle Metropolitan, et lokalt magasin fra Seattle, Washington
 Transmetropolitan, en tegneserie

Scenekunst
 Metropolitan (film fra 1990), instrueret af Whit Stillman
 Metropolitan (film fra 1935), instrueret af Richard Boleslawski
 Metropolitan (band), en indie-rock-gruppe fra Washington, D.C.
 Teatro Metropólitan, et teater i Mexico
 The Metropolitan Theatre, tidligere teater og spillested i Edgware Road, Paddington, London

Øvrigt 
 Metropolitan area network, et datanetværk indenfor en virksomhed eller organisation

Se også
 Met